

Codici 
 qum – codice ISO 639-3 della lingua sipacapese

Geografia 
 Qum – comune dell'Azerbaigian
 Qum – città e centro amministrativo della provincia di Qum (Iran)
 Qum – fiume che scorre attraverso la città di Qum (Iran)